

Cinema 
 Viva – film del 2007 diretto da Anna Biller
 Viva – film del 2015 diretto da Paddy Breathnach

Musica 
 Viva – ex gruppo musicale pop indiano
 Viva! – album live dei Roxy Music del 1976
 Viva – album dei La Düsseldorf del 1978
 Viva – album dei Pooh del 1979
 Viva – album degli Xmal Deutschland del 1987
 Viva! – album live di Riccardo Cocciante del 1988
 Viva – album di Angela Baraldi del 1990
 Viva! – singolo di Luciano Ligabue del 1995
 Viva – album delle Bananarama del 2009
 Viva – singolo degli Zen Circus del 2013
 Viva – album dei Campos del 2017
 '''Tu amore mio/Viva''' – 45 giri di Fiorella Mannoia del 1977

Persone 
 Viva – attrice statunitense
 'Luigi Viva' – scrittore italiano

Società 
 Viva! – associazione per i diritti degli animali

Sport 
 VIVA World Cup – competizione calcistica

Televisione e radio 
 VIVA – canale televisivo musicale tedesco
 VIVA – canale televisivo musicale inglese
Radio Viva FM – Radio regionale del nord Italia

Altri progetti